JWT est un sigle qui peut désigner :
 J. Walter Thompson, une agence de publicité américaine ;
 Jo-Wilfried Tsonga, un joueur professionnel de tennis ;
 JSON Web Token, un standard informatique.